Fightstar — рок-группа, была образована в Великобритании в 2003 году. Звучание группы сочетает в себе элементы пост-хардкора, металла, альтернативного рока и некоторых других жанров. Несмотря на значительную долю скептицизма, которое сопровождало группу в начале карьеры из-за участия фронтмена группы Чарли Симсона в поп-проекте Busted, первые концерты и дебютный EP были тепло приняты как слушателями, так и критиками.

Дискография 

Альбомы
 Grand Unification (2006)
 One Day Son, This Will All Be Yours (2007)
 Be Human (album)|Be Human (2009)
 Behind the Devil's Back (2015)
EP
 They Liked You Better When You Were Dead (2005)
Сборники
 Alternate Endings (2008)

Состав 

 Charlie Simpson — вокал, гитара, клавишные.
 Alex Westaway — гитара, вокал.
 Dan Haigh — бас-гитара.
 Omar Abidi — ударные.

Интересные факты 
 В фильме «Обитель зла 3» использована песня «Deathcar».

Ссылки 
 

Квартеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Исполнители Island Records
Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Экспериментальные музыкальные коллективы